Marble puede referirse a:

Aplicación
 Marble, aplicación geográfica.
Lugares
 Marble (Carolina del Norte), lugar designado por el censo en el condado de Cherokee, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Marble (Colorado), pueblo en el condado de Gunnison, estado estadounidense de Colorado.
 Marble (Minnesota), ciudad en el condado de Itasca, estado estadounidense de Minnesota.
 Marble Arch, monumento de mármol blanco de Carrara cerca de Speakers' Corner en Hyde Park.
Personas
 Alice Marble, tenista estadounidense.
 Roy Marble, baloncestista estadounidense.